D'une manière générale, highland (highlands au pluriel) est un terme anglais utilisé en géographie pour désigner des hauts-plateaux (highlands signifie littéralement « hautes terres »).

Toponymie

Colombie-Britannique, Highlands



Villes 
 Arkansas, Highland
 Californie, Highland
 Illinois, Highland
 Indiana, Highland
 Kansas, Highland
 Maine, Highland
 Ohio, Highland
 New York
 Comté d'Orange, Highland
 Comté de Sullivan, Highland
 Comté d'Ulster, Highland
 Highland Mills
 Utah, Highland
 Washington, Highland
 Wisconsin
 Highland
 Comté d'Iowa, Town of Highland 
 Comté de Douglas, Town of Highland
 Kentucky, Highland Heights 
 Ohio, Highland Heights 
 Mahopac, Highland Road
 Michigan
 Comté d'Oakland, Highland Township
 Comté d'Osceola, Highland Township
 Minnesota, Highland Township
 Pennsylvanie
 Comté d'Adams, Highland Township
 Comté du Chester, Highland Township
 Comté de Clarion, Highland Township
 Comté d'Elk, Highland Township
 Texas, Highland Village
 Highlands Hammock State Park
 Kentucky, The Highlands aux alentours de Louisville,
 Pennsylvanie, The Highlands (où se trouve un manoir et des jardins historiques situé à 17 miles au nord de Philadelphie
 New Jersey, Highlands
 Caroline du Nord, Highlands
 Texas, Highlands
 Colorado, Highlands Ranch
 New York - New Jersey Highlands

Comtés 
 Ohio, Comté de Highland
 Virginie, Comté de Highland
 Floride, Comté de Highlands

Plusieurs provinces de la région des Hautes-Terres :
 Eastern Highlands
 Southern Highlands
 Western Highlands

Les Highlands sont une zone géographique comprenant région montagneuse et des archipels au nord de l'Écosse.
 La région administrative Highland est l'une des 32 Council areas de l'Écosse.

Autres lieux
 Highland peut faire référence aux régions de la Nouvelle-Guinée qui sont écologiquement et ethnologiquement distinctes des régions plus basses et des régions côtières.
 Highland Park est aussi le nom de plusieurs lieux aux États-Unis et au Canada.
 Au Canada, Highlands est une municipalité de l'île de Vancouver.
 Highlands East, municipalité de l'Ontario, au Canada
 Sur la Lune, Les highlands sont les « terres », par opposition aux « mers ».
 La Church of the Highlands  est une megachurch chrétienne évangélique de Birmingham (États-Unis).

Musique 
 Highland (1992), album studio du groupe suédois One More Time, qui contient la chanson Highland ;
 Highland est un groupe de musique dance/hip hop allemand ;
 Highlands est un type de musique folk ;
 Highlands est le nom d'une chanson de Bob Dylan.

 Cinéma 
 Highlander est un film sorti en 1986 ;
 Highlander est une série télévisée entre 1992 et 1998 ;
 The Highlanders est un épisode de la série Doctor Who diffusé à la fin de l'année 1966.

 Autres usages 
 Highland est le nom d'une race bovine ;
 Highland est le nom d'une race équine ;
 Highlands'' est le nom d'un trojan utilisé par la NSA, dont l'existence a été révélée par Edward Snowden ;
 les Highlanders sont une équipe de rugby participant au Super 14 ;
 Highland Park est un whisky écossais produit dans les Orcades.